Ма́ркин — фамилия и топоним, женская форма фамилии — ; также топоним.

Маркин 
 
 
 Маркин, Валентин Борисович (1903—1934) — деятель советских спецслужб.
 Маркин, Валерий Васильевич (1947—2022) — российский социолог.
 
 
 Маркин, Владислав Александрович (род. 1945) — советский футболист.
 
 Маркин, Евгений Фёдорович (1938—1979) — русский советский поэт и прозаик, публицист.
 Маркин, Ефим Федосеевич (1917—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Маркин, Иван Алексеевич (1922—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Маркин, Иван Яковлевич (1897—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Маркин, Иосиф Борисович (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Маркин, Кирилл Викторович (род. 1968) — российский театральный режиссёр, актёр.
 
 Маркин, Морис (1893—1970) — американский предприниматель, основатель Checker Motors Corporation.
 
 
 
 Маркин, Пётр Николаевич (род. 1975) — русский актёр. 
 Маркин, Пётр Яковлевич (1927—2001) — советский и российский врач-уролог, хирург.
 
 Маркин, Фёдор Дмитриевич (1915—1982) — Герой Советского Союза.
 Маркин, Эдуард Витальевич (род. 1968) — российский политик.
 Маркин, Эдуард Митрофанович (род. 1941) — народный артист России, директор и художественный руководитель Центра хоровой музыки г. Владимир



Топоним 
 Маркин — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Маркин — населённый пункт в Северном Иране.

См. также 
 Маркинская — станица в Ростовской области.